Prvenstvo se igralo dvokružno. Ligu i promociju u 2. ŽNL Vukovarsko-srijemsku je osvojio NK Srijemac Strošinci.

Tabela

Bilješke 
NK Bosut Apševci kažnjen oduzimanjem 1 boda
NK Mladost Đurići kažnjena oduzimanjem 1 boda

Izvori 

 Županijski nogometni savez Vukovarsko-srijemske županije (podatci dobijeni na osobni upit)

2003-04
vukovarsko-srijemska-3-A